Kalyoncu ist der Familienname folgender Personen:

 Bekir Kalyoncu (* 1950), türkischer General
 Fedon Kalyoncu (* 1946), armenisch- und griechischstämmiger Sänger, Rembetikomusiker und Musikkritiker in der Türkei
 Ömer Kalyoncu (* 1950), türkisch-zyprischer Politiker